Île Saint-Pierre kan syfta på följande platser:

Guadeloupe 

 Terre-de-Haut (ö),

Saint-Pierre och Miquelon 

 Saint-Pierre (ö), 

Robotskapade Guadeloupeförgreningar